102. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 7–9 stycznia 2005 roku w Heerenveen, w Holandii. Kobiety startowały po raz 30. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Już po raz piąty złoto przypadło Niemce Anni Friesinger. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Na najwyższym stopniu podium stanął reprezentant gospodarzy Jochem Uytdehaage. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek i 32 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 15 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2005 w sportach zimowych
2005 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen